Cerkovnik est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Gašper Cerkovnik (né en 1992), joueur de hockey sur glace slovène ;
  (née en 1928), journaliste et écrivaine slovène ;
  (1960–2004), skieur alpin yougoslave.

Notes et références 

sl:Cerkovnik